Municipio de Brookville puede hacer referencia a las siguientes localidades de Estados Unidos:

Municipio de Brookville, en el condado de Ogle, Illinois.
Municipio de Brookville, en el condado de Franklin, Indiana.
Municipio de Brookville, en el condado de Redwood, Minnesota.